

Patronymes 
 Jean Coupigny (1912-1981), médecin militaire, compagnon de la Libération.

Toponymes 
 Coupigny, une ancienne paroisse intégrée peu avant la Révolution française à Landelles-et-Coupigny (Calvados) ;
 Coupigny, une ancienne commune intégrée à Illois (Seine-Maritime) en 1823.

Monuments 
 Château de Coupigny, dans la commune nouvelle de Valambray (Calvados).